Union Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Union Grove Township (Illinois)
 Union Grove Township (Minnesota)
 Union Grove Township (North Carolina)